Куп УЕФА 2008/09. је 38. сезона овог европског фудбалског клупског такмичења. Прва предтакмичења почињу 17. јула, а главни турнирски део 7. октобра, док ће се финална утакмица одиграти 20. маја 2009. године на стадиону у Истанбулу.

Распоред екипа 
У овом такмичењу участвују 122 фудбалска клуба (укључујући и предтакмичење) из 53 фудбалска савеза чланица УЕФА. Различити број учесника, клубова из појединих земаља, зависи од УЕФА коефицијената. Један савез може дати највише 4 екипе. Савези су поређани према коефицијентима од 1 до 53:

 савези од 1 до 6 дају 3 екипе, укупно 18 екипа,
 севези 7 и 8 дају 4 екипе, укупно 8 екипа
 савези од 9 до 15 дају 2 екипе, укупно 14 екипа
 савези од 16 до 21 дају 3 екипе, укупно 18 екипа
 савези од 22 до 37 и 39-50 дају, 2 екипе 54 екипе
 савези 38, 51, 52 дају по 1 екипу, укупно 3 екипе
 савез 53 (Црна гора) даје 2 екипе, укупнп 2 екипе 
 плус 
 11, победника Интертото купа 2008. ,
 16 поражених у трећем колу Лиге шампиона 2008/09.,
 8 треће пласираних у групној фази Лига шампиона 2008/09.
 3 УЕФА фер плеј
 Прво коло квалификација 74 екипе
 33 победника купа савеза од 21 до 53,
 32 другопласирана у својим савезима 19-37, 39-50, 53,
 6 трећепласираних из савеза 16-21,
 3 УЕФА Фер плеј
 Друго коло квалификација 64 екипе
 37 победника из првог кола квалификација,
 6 победника купа из савеза 15-20,
 7 трећепласираних из савеза 9-15, 
 3 другопласирна из савеза 16-18
 11 победника Интертото купа
 Прво коло Купа УЕФА 80 екипа
 32 победника из Другог кола предтакмичења
 14 освајача купа у савезима 1-14
 2 трећепласирана из савеза 7-8
 5 другопласираних из савеза 4-8,
 7 петопласираних из савеза 1-3, 5-8
 3 победника Лига купа савеза 3-4
 16 поражених клубова у Трећем кругу квалификација Лиге шампоина.
 Групна фаза 40 екипа
 40 победника из Првог кола
 Финална фаза 32 екипе
 24 екипе из Групне фазе,
 8 трећепласираних у Групној фази Лиге шампиона.

Календар такмичења 
Календар према УЕФА кал.

Квалификације

Прво коло квалификација 
Жреб за 1. коло предтакмичења обављен је 1. јула 2008. у 13,00 часова у Ниону, Швајцарска. Мечеви су се играли 17. јула и 31. јула 2008.

Друго коло квалификација 
Жреб за 2. коло предтакмичења обављен је 1. августа 2008. у 13,00 часова у Ниону, Швајцарска. Мечеви су се играли 14. августа и 28. августа 2008. У жребу је било и 11 екипа које су преко Интертото купа избориле пласман за ово такмичење.

Прво коло 
Жреб за 1. коло обављен је 29. августа 2008. у 13,00 часова у Ниону, Швајцарска. Мечеви ће се играли 18. септембра и 2. октобра 2008. У жребу је 80 екипа: 32 клуба победника квалификација, 14 освајача купа у савезима рангираним 1-14, 2 трећепласирана из савеза 7-8, 5 другопласираних из савеза 4-8, 7 петопласираних из савеза 1-3 и 5-8, 3 победника Лига купа савеза 3-4 и 16 поражених клубова у Трећем кругу квалификација Лиге шампоина 2008/09.

Осмина финала 
Жреб за осмину финала обављен је истога дана када су жребани парови шеснаестине финала 19. децембра 2008. Утакмице ће се играти 12 и 18/19. марта 2009. године.

|}

Четвртфинале 
Парови четвртфинала и полуфинала одређени су 20. марта у Ниону. Утакмице ће се играти 9. априла и 16. априла 2009. године.

|}

Полуфинале 
Утакмице се играју 30. априла и 7. маја.

|}

Финале 
Финална утакмица је одиграна на стадиону у Истанбулу, Турска 20. маја 2009. године.

Види још 
 Лига шампиона 2008/09.
 Интертото куп 2008.

Спољашње везе 

 Сајт Купа УЕФА
 УЕФА Лига шампиона

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 2008/09. у УЕФА такмичењима